Ege har flere betydninger:
 Ege – en stang i et hjul, f.eks. et cykelhjul
 Eger (flod) – en flod i Tyskland og Tjekkiet.
 Ege (båd) – en bådtype

 Egetæpper – kort form af firmaets navn
 Eg i flertal.
 Anvendes ofte i stednavne:
 Hald Ege
 Anvendt som efternavn:
 Julie Ege – norsk model og skuespillerinde (1943-2008)
 Jørn Ege – Dansk læge/plastkirurg.
 Jens Ege – tidligere modstandsmand.